La Nationalliga A 1974/75 fue la 78.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1975
Fútbol en 1974
Fútbol en 1975
Suiza en 1974
Suiza en 1975